Долгу́шино — промежуточная железнодорожная станция в городе Кирове, район Коминтерн. Обслуживает различные подъездные пути предприятий, а также используется для обгона и скрещения поездов. Все стрелки на станции ручные, большинство из них оборудовано контрольными замками системы Мелентьева. Движение на линии малоинтенсивное. В нечётной горловине станции расположен неохраняемый переезд.

Подвижной состав 
Движение поездов по ветке обслуживается тепловозами серий 2ТЭ10М,  ЧМЭ3, на подъездных путях в основном ТГМ23В48 ,ТГМ23Д44 ТГМ23Б и ТГМ4Б. Пассажирского движения нет с советских времен.

Соседние станции 
В нечётном направлении — Гирсово, в чётном направлении — Вахрушево.

Примечания 

Транспортные здания и сооружения Кирова
Железнодорожные станции и платформы Кировской области
Станции Кировского региона Горьковской железной дороги